Дубно — топоним.
 Латвия
 Дубно — устаревшее название посёлка Дубна в Даугавпилсском крае
 Дубно — прежнее название станции Вишки в Даугавпилсском крае
 Россия
 Дубно — деревня в Волховском районе Ленинградской области
 Дубно — деревня в Псковской области, Серёдкинская волость Псковского района
 Дубно — деревня в Псковской области, Лобковская волость Невельского района
 Словакия
 Дубно — деревня в районе Римавска Собота
 Украина
 Дубно — город областного значения в Ровненской области
 Дубно — село, входит в Глинновский сельский совет Рокитновского района Ровненской области

 См. также
 Дубна (значения)